Delaš est un nom de famille croate notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Ante Delaš (né en 1988), joueur de basket-ball croate ;
 Mario Delaš (né en 1990), joueur de basket-ball croate, frère du précédent.

Notes et références